Монтанья́к-сюр-Лед () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 45 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 266,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монтаньяк-сюр-Лед на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтаньяк-сюр-Лед на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна